Pletch ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Pletch (* 1983), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Mike Pletch (* 1983), kanadischer Rugby-Union-Spieler